Észak-Macedónia
Dračevica falu Demir Kapija községben a Vardari körzetben
Dračevica falu Studeničani községben a Szkopjei körzetben

 Horvátország
 Dračevica falu Nerežišća községben, Split-Dalmácia megyében

 Montenegró
Dračevica, falu Bar községben
Dračevica történelmi megye a középkori Boszniában